Il doppio del Commonwealth Bank Tennis Classic 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Alexandra Fusai e Kerry-Anne Guse erano le detentrici del titolo , ma solo la Guse ha partecipato in coppia con Rika Hiraki.

La Guse e la Hiraki hanno battuto in finale 6–1, 7–6 Maureen Drake e Renata Kolbovic.

Teste di serie
 Rachel McQuillan /  Nana Miyagi (primo turno)
 Kerry-Anne Guse /  Rika Hiraki (campionesse)
 Sung-Hee Park /  Wang Shi-ting (quarti di finale)
 Henrieta Nagyová /  Dominique Van Roost (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1997